Yoo Joo Eun (5 de mayo de 1995-29 de agosto de 2022) fue una actriz de drama surcoreana, conocida por haber trabajado en la serie dramática Big Forest (2018) y en la serie de televisión Joseon Survival Period (2019).

Biografía 
Nació en Corea del Sur, siendo la menor de dos hermanos. Junto con su hermano mayor, Yoo Han, se graduó con una licenciatura en actuación de la Universidad Nacional de Artes de Corea.

Carrera profesional

En la televisión 
En 2018 interpretó el papel de Casey en el drama televisivo Big Forest, dirigido por Park Soo-won. En 2019 apareció como miembro de reparto secundario en la serie de televisión de fantasía Joseon Survival Period, dirigida por Jang Yong-woo. En dicha serie interpretó el personaje de Cho-Sun.

Fallecimiento 
Fue encontrada muerta en su apartamento en la madrugada del 29 de agosto de 2022. Su hermano confirmó en un comunicado que se había suicidado, dejando una carta en la que expresó sus sentimientos. Falleció a los 27 años de edad.

Referencias 

Actrices de Corea del Sur
Actrices que cometieron suicidio
Club de los 27
Suicidas de Corea del Sur
Suicidios en 2022
Suicidios femeninos